The Love Wager – film del 1927 diretto da Henry Otto
The Love Wager – film del 1933 diretto da A. Cyran